Председништво Антифашистичке скупштине народног ослобођења Србије образовало је 18. новембра 1944. године повереништва при Председништву АСНОС-а и именовало поверенике који су у ствари чинили највишу привремену извршну власт. Председништво АСНОС-а је 17. марта 1945. донело одлуку да се Скупштина сазове у прво ванредно заседање 7. априла 1945. године. АСНОС је претворен у Народну скупштину Србије и изабрана је прва влада федералне Србије.

Састав Председништва

Референце 

Владе Србије
АВНОЈ